Stati Uniti d'America
 Lake Arthur – città della Parrocchia di Jefferson Davis, Louisiana
 Lake Arthur – città della Contea di Chaves, Nuovo Messico